Jacana kan syfta på följande:
 Jaçanor, en familj vadarfåglar
 Jacana (släkte), ett släkte vadarfåglar
 Jacana, Victoria, en ort i Australien
 Jaçanã, en kommun i Brasilien